El Gran Premi d'Europa de motociclisme de 1992 fou la sisena cursa de la temporada 1992 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Catalunya (Montmeló, Catalunya) el dia 31 de maig de 1992.

500 cc 

Esport a Montmeló
Competicions de motociclisme de velocitat a Catalunya
Competicions esportives del 1992 a Catalunya
Competicions motociclistes del 1992
1992